Green Park – jeden z parków królewskich w Londynie
 Green Park – stacja londyńskiego metra
 Green Park – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis